Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Cooper che ha battuto in finale Hans Kary 6–1, 3–6, 12–10, 3–6, 6–2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1972